Кнежевина Србија у раном средњем веку, средишња српска кнежевина (држава Властимировића) у 9. и 10. веку
 Кнежевина Србија у позном средњем веку, држава кнеза Лазара (Моравска Србија) и његових наследника, од 1371. до 1402. године
 Кнежевина Србија (1815—1882), назив државе Србије од Другог српског устанка до проглашења краљевине

или:
 Кнежевина Србија (филм), српски филм из 2008. године

Види још 
 Србија (вишезначна одредница)
 Српска кнежевина (вишезначна одредница)
 Српска краљевина (вишезначна одредница)
 Краљевина Србија (вишезначна одредница)
 Република Србија (вишезначна одредница)